École de Genève peut faire référence à:
 L'École de Genève, un groupe de critiques littéraires
 L'École de Genève, ou Institut Jean-Jacques Rousseau, est un centre de formation en Sciences de l'Éducation.
 L'École de Genève , ancien nom de l'université de Genève

Voir aussi  
 Collège Calvin, fondé en 1559, s'appelait « Collège de Genève » jusqu'en 1969.